CNDD est un sigle qui signifie :

 Conseil national pour la démocratie et le développement, nom de la junte qui a pris le pouvoir en Guinée à la mort de Lansana Conté, fin .

 Conseil national pour la défense de la démocratie, parti politique du Burundi, héritier du groupe rebelle hutu, Forces pour la défense de la démocratie ;

 Conseil national du développement durable, une instance de concertation française sur le thème du développement durable.

 Convention nationale pour la démocratie et le développement, un parti politique congolais.

Sigle de 4 caractères